Четыре времени года () — вариант шахмат эпохи средневековья для четырёх игроков.

Описание 
Общее описание и правила опубликованы на староиспанском языке в «». Предположительно появились в XIII веке, на основе шатранджа.

Примечания

Ссылки 
 Four seasons chess
 История и описание на сайте «Миндон Энвина»
 Four seasons chess на сайте 
 
 Правила шахмат «Четыре сезона»
 4-handed Shatranj

Настольные игры по алфавиту
Варианты шахмат
Появились в XIII веке